Friedrichsgraben steht für
Friedrichsgraben, Gemeinde in Schleswig-Holstein,
Großer Friedrichsgraben, Kanal in der Oblast Kaliningrad (Russland), siehe Polesski Kanal.
Friedrichsgraben (Sachsen-Anhalt), Gewässer in der Altmark
Siehe auch:
Friedrichgraben (Nieplitz), rechter Nebenfluss der Nieplitz im Land Brandenburg
Groß Friedrichsgraben